

Miejscowości w Polsce 
 Dziekanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Zielonki
 Dziekanowice – wieś w woj. małopolskim, w pow. myślenickim, w gminie Dobczyce
 Dziekanowice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Działoszyce
 Dziekanowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Łubowo

Inne 
 Wielkopolski Park Etnograficzny w Dziekanowicach – skansen wsi wielkopolskiej